Medgyesi Mária (1935) Jászai Mari-díjas színművész, rendező
 Medgyesi Mária (1944) röplabdázó, edző